O termo "agente" é usado nos mais variados ramos da ciência, tais como Ciência da Computação e Inteligência Artificial, Biologia, Igreja Católica, Lingüística e Microeconomia, entre outras.

Em direito, agente pode ser utilizado como sinônimo de pessoa Pessoa (direito)
Em telefonia, agente pode ser utilizado como sinônimo de atendente de Telemarketing
Em microbiologia, agente patogênico, ou agente infeccioso é um organismo, microscópico ou não, capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros. 

Desambiguação